«Лосиный остров в Сокольниках» — картина русского художника Алексея Саврасова (1830—1897), написанная в 1869 году. Она является частью собрания Государственной Третьяковской галереи ( 825). Размер картины — .

Описание 
На картине изображён сосновый лес, перед которым находится поле с пасущимся стадом коров. Пасмурное небо со сгустившимися тучами, а также изображённые на переднем плане лужи с грязной водой создают мрачное и холодное впечатление. При этом само произведение очень поэтично и реалистично — начиная с изображения бора и кончая детальной проработкой травы и веток кустарников.

История 
В 1870 году картина (под названием «Вид сосновой рощи») экспонировалась на выставке Московского общества любителей художеств (МОЛХ). Она получила первую премию на конкурсе МОЛХ, и в том же году была куплена у Саврасова Павлом Третьяковым.

В 1871—1872 годах картина (под названием «Сокольники») демонстрировалась на 1-й выставке Товарищества передвижных художественных выставок, а в 1873 году (под названием «Лосиный остров») — на выставке Императорской Академии художеств.

Отзывы 
В 1870 году историк искусства Карл Герц писал об этой картине Саврасова

Искусствовед Николай Новоуспенский так писал об этой картине:

Художник Василий Мешков отмечал, что написанный за два года до «Грачей» «Лосиный остров в Сокольниках» «был первой победной вехой на пути саврасовского утверждения жизни, торжества русской природы».

Примечания

Ссылки 
 

Картины Алексея Саврасова
Картины из собраний Государственной Третьяковской галереи
Пейзажи русских художников XIX века
Москва в живописи
Лосиный Остров
Хвойные деревья в живописи